Köngäs est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1932-1982), anthropologue et féministre folkloriste finlandaise
Mika Köngäs (né en 1993), joueur finlandais de badminton

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois